Майк Антонович (;  18 жовтня 1951, Калумет) — американський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду США. Згодом — хокейний тренер та скаут.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1970 року.

1971 року був обраний на драфті НХЛ під 113-м загальним номером командою «Міннесота Норт-Старс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Міннесота Норт-Старс», «Гартфорд Вейлерс», «Нью-Джерсі Девілс» та «Міннесота Файтінг Сейнтс» (ВХА).

Загалом провів 87 матчів у НХЛ.

Виступав за збірну США.

Тренерська робота 
Працював асистентом головного тренера в клубах ІХЛ. У 1997 став скаутом клубу НХЛ «Сент-Луїс Блюз». На даний момент Майк — скаут «Колумбус Блю-Джекетс».

Політична кар'єра 
У листопаді 2008 переміг на місцевих виборах мера містечка Колрейн.

Статистика

Тренерська статистика

Примітки

Посилання 
 
 
 Майк Антонович на hockeydraftcentral.com  

американські хокеїсти
американські хокейні тренери
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ВХА‎
Задрафтовані «Міннесота Норз-Старс»
Спортсмени з Міннесоти